Gîte est un nom commun qui peut désigner :

 Gîte : un lieu où se loger, qui aujourd'hui désigne plus spécifiquement un hébergement meublé touristique
 Un gîte est également le refuge ou le terrier d'un lapin de garenne ou d'un lièvre et par extension l'abri d'un autre animal.
 Un gîte aquifère-gîte minier ou gîte minéral est un dépôt naturel de minerai.  
 En boucherie, le gîte, ou gîte-gîte, est un morceau de viande de bœuf situé dans la cuisse.
 En navigation (maritime, aérienne ou spatiale), la gîte désigne l'inclinaison d'un navire ou d'un appareil sur son axe longitudinal (gîte à bâbord ou gîte à tribord), elle se mesure avec un inclinomètre. Voir également : roulis, tangage et lacet.

Lien externe 

en:Gîte